Valles, Italiaanse naam van Vals (Italië)
Vallés, gemeente in Spanje